Stadion der Freundschaft ist der Name folgender Stadien:
 Stadion der Freundschaft (Cottbus)
 Stadion der Freundschaft (Frankfurt (Oder))
 Stadion der Freundschaft (Gera)
 Stadion der Freundschaft (Görlitz)
 Stadion der Freundschaft (Grimma)
 Stadion der Freundschaft (Templin)

Stadion der Freundschaft ist der ehemalige Name folgender Stadien:
 Primus Immobilien Arena, Fußballstadion in Stralsund

Siehe auch:
 Stade de l’Amitié